Місцевість:
 Журавлівка — історичний район міста Харкова

Села:
 Журавлівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Журавлівка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Журавлівка — Вінницька область, Барський район
 Журавлівка — Вінницька область, Тульчинський район

 Журавлівка — колишнє село Сакського району Автономної Республіки Крим, зняте з обліку 22 вересня 2006 року

Станції:
 Журавлівка — стикова залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Посилання